Nick Ross peut faire référence à :
 Nick Ross (1989-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nick Ross (1990-), joueur néo-zélandais de hockey sur gazon ;
 Nick Ross (1991-), footballeur britannique.